Кадисия може да се отнася за:
 Кадисия, средновековен град в Ирак
 Кадисия (област), област в Ирак
 ФК Кадисия, иракски футболен отбор

Вижте също 
 Битка при Кадисия